Фаш-Тюмені́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 5 км на південь від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6861 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 17019,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Міста-побратими 
  Штольберг (Рейнланд), Німеччина (1989)

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 Фаш-Тюменій на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фаш-Тюменій на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор